Thomas Lynch est un nom porté par plusieurs personnalités :

 Thomas Lynch (mort en 1684), gouverneur de la Jamaïque ;
 Thomas Lynch (1727-1776), homme politique américain, délégué au Stamp Act Congress puis au Continental Congress ;
 Thomas Lynch Junior (1749-1779), homme politique américain, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 Thomas-Michel Lynch (1754-1840), homme politique français, député au Conseil des Cinq-Cents ;
 Thomas Lynch, dit Tom Lynch, joueur américain de football, international en 1934-1935.